Янтиковское сельское поселение:

 Янтиковское сельское поселение — сельское поселение в Яльчикском районе Чувашии.
 Янтиковское сельское поселение — сельское поселение в Янтиковском районе Чувашии.